Андрияновская:
 Андрияновская (Архангельская область) — деревня в Холмогорском районе Архангельской области
 Андрияновская (Иркутская область) — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области